DSK (motorfietsmerk), een Japans historisch motorfietsmerk
 DSK Bank, een Bulgaarse commerciële bank
 Diergeneeskundige Studenten Kring (D.S.K.)
 Dvorak Simplified Keyboard, een toetsenbordindeling
 HVV DSK, een Nederlandse amateurvoetbalclub
 Dominique Strauss-Kahn, een Frans politicus